ТЦА — многозначная аббревиатура:
 ТЦА — технический центр автобусов
 ТЦА — технический центр аккредитации
 ТЦА — технический центр аккредитации и систем качества
 ТЦА — Тойота центр Автово
 ТЦА — трициклический антидепрессант
 ТЦА — тахограф цифровой автомобильный

См. также 
  — аббревиатура латиницей